Aarnio är ett finländskt efternamn som bland annat burits av:

Aulis Aarnio (född 1937), finländsk jurist
Bernhard Aarnio (1876–1951), finländsk markforskare
Eero Aarnio (född 1932), finländsk formgivare
Matti Aarnio (1901–1984), finländsk militär
 Pekka Aarnio (1930–1960), finländsk skulptör
Reino Aarnio (1912–1988), amerikansk arkitekt
Tero Aarnio (född 1984), finländsk speedwayförare

Finska efternamn